Persones:
 Sant Ramon de Blanes, primer màrtir de l'Orde de la Mercè venerat com a sant en aquest orde
 Sant Ramon de Fitero, abat fundador de l'Orde de Calatrava
 Sant Ramon de Penyafort, dominic, jurista i cofundador de l'Orde de la Mercè
 Sant Ramon de Piacenza, laic i pelegrí de Piacenza
 Sant Ramon de Roda, bisbe de Roda d'Isàvena
 Sant Ramon de Tolosa, arquitecte i canonge de Tolosa al segle XII
 Sant Ramon Nonat, frare mercedari
 Toponímia:
 Sant Ramon, municipi de la Segarra
 Sant Ramon (Constantí), muntanya del municipi de Constantí, comarca del Tarragonès
 Sant Ramon o Montbaig, muntanya dels municipis de Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de Llobregat i Viladecans, comarca del Baix Llobregat
 Font de Sant Ramon, font prop de Vallvidrera (Barcelona)
 Edificis:
 Ermita de Sant Ramon, al cim del Montbaig, comarca del Baix Llobregat
 Ermita de Sant Ramon (el Catllar), a El Catllar (el Tarragonès)
 Convent de Sant Ramon de Portell, al municipi de Sant Ramon, comarca de la Segarra
 Sant Ramon del Portet
 Vaixells:
 Sant Ramon (llaüt 1904)